Серебряная библиотека () была так называемой немецкой, или камерной библиотекой, которую создал и расширил Альбрехт Бранденбург-Ансбахский в рамках своих усилий по Реформации. Она явилась отличным примером высокого уровня золотого и серебряного переплёта в Кёнигсберге благодаря предложениям, полученным в Раннем Ренессансе из Нюрнберга и Виттенберга.

Серебряная библиотека сформировала ядро королевской и университетской библиотеки Кёнигсберга и была размещена в специальной комнате над воротами замка Кёнигсберга.

История 
Самым ценным из хранившихся печатных изданий являлось 20-томное собрание, значение которого заключалось не в содержании, а в обложках, украшенных библейскими сценами и аллегориями. В 1526 году Серебряная библиотека уже содержала около сотни небольших работ. Первое место в ней занимали работы Мартина Лютера. Самое раннее собрание, собранное после идентификации переплётов ещё во времёна герцога Альбрехта, объединило восемь трудов Лютера 1523 и 1524 годов. Другие антологии также состояли почти исключительно из произведений Лютера. Прочие включали собрания трудов таких великих реформаторов, писателей и проповедников эпохи Мартина Лютера, как Лазарус Шпенглер, Мартин Буцер, Иоганн фон Штаупиц, Андреас Боденштейн, , Иоганн Эколампадий или Гендрик Леруа. Иоганн Полиандер (1486—1541), пастор Старого города, сам собрал большую богословскую библиотеку, ставшую основой городской библиотеки Кёнигсберга. Канцлер  (1486—1536) помогал герцогу в приобретении книг. К собранию добавились юридические, исторические, географические и медицинские издания книг на немецком языке, а иногда в собрание попадала и современная поэзия таких авторов, как Ганс Сакс. Более пятисот томов в богато украшенных переплётах были собраны и каталогизированы при жизни Альбрехта в его справочной библиотеке. Двадцать самых известных экземпляров, обрамлённых в серебро, появились в основном благодаря его второй жене Анне Марии (1532—1568). Эти двадцать томов и дали библиотеке своё имя. В 1550 году герцог Альбрехт поручил нюрнбергским ювелирам Паулю Хоффману, Герхарду Ленцу и Иеронимусу Кёслеру украсить серебром эти двадцать томов.

В результате распространявшейся секуляризации монастырей и ликвидации орденской библиотеки, которая в последний период находилась в замке Тапиау, собрания книг в 1541—1543 годах были включены в Серебряную библиотеку, что помогло преемникам Альбрехта значительно расширить фонды библиотеки.

В 1611 году двадцать серебряных томов были переданы в совет при библиотеке замка. В 1767 году они были открыты для общественного доступа. В 1787 году запасники библиотеки насчитывали 16 тыс. томов. В дополнение к редким изданиям в библиотечный каталог вошло много драгоценных библейских изданий и редких гравюр, в том числе рукопись Вульгаты XII века, отпечатанная в 1465 году. С 14 февраля 1766 года философ Иммануил Кант в течение шести лет занимал должность библиотекаря в библиотеке королевского замка. Считается, что многие из его географических познаний проистекают из этого периода, потому что Серебряная библиотека имела более обширные собрания книг, чем городская библиотека Кёнигсберга, и даже больше, чем государственная и университетская библиотеки Кёнигсберга.

Знаменитая библиотека, в особенности двадцать серебряных томов, была одной из величайших сокровищниц искусства востока Германии и поэтому являлась предметом особой защиты в военные времена. В период Семилетней войны её перевезли в казематы в Штеттине, а в 1806—1807 годах — в Мемель. В Первую мировую войну библиотека нашла убежище в Берлине. До 1945 года библиотека находилась в Кёнигсбергском замке. Самые ценные книги были утрачены в . После войны несколько русских, литовских, по крайней мере один белорусский, а также различные польские экспертные комитеты отправились в Восточную Пруссию с целью отыскать книги и художественные сокровища. Тем не менее, библиотечные ценности исчезли и до сегодняшнего дня считаются полностью утраченными во время Второй мировой войны.

Считается, что большая часть Серебряной библиотеки в настоящее время находится в Польше в библиотеке Университета Николая Коперника в Торуне и в Национальной библиотеке в Варшаве.

См. также 
 Валленродская библиотека
 Городская библиотека Кёнигсберга

Литература 
 Paul Schwenke, Konrad von Lange: Die Silberbibliothek Herzog Albrechts von Preussen und seiner Gemahlin Anna Maria. Festgabe der Königlichen und Universitäts-Bibliothek Königsberg in Preussen zur 350jährigen Jubelfeier der Albertus-Universität. Hiersemann, Leipzig 1894.
 Alfred Rohde: Die Silberbibliothek des Herzogs Albrecht in Königsberg. Gräfe & Unzer, Königsberg 1928.
 Janusz Todel: Srebna Biblioteka ksiecia Albrechta Pruskiego i jego zony Anny Marii [Die Silberbibliothek Herzogs Albrecht von Preußen und seiner Ehefrau Anna Maria]. Warszawa 1994, ISBN 83-7009-143-1.
 Robert Albinus: Königsberg-Lexikon. Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1.
 Richard Armstedt: Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preußen. Reprint der Originalausgabe. Stuttgart 1899.
 Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen. 3 Bände, Köln 1996, ISBN 3-412-08896-X.
 Jürgen Manthey: Königsberg — Geschichte einer Weltbürgerrepublik. Hanser 2005, ISBN 3-446-20619-1.
 Gunnar Strunz: Königsberg entdecken. Berlin 2006, ISBN 3-89794-071-X.
 Baldur Köster: Königsberg: Architektur aus deutscher Zeit. Husum Druck, 2000, ISBN 3-88042-923-5.

Примечания 

Библиотеки Кёнигсберга
Замок Кёнигсберг